Ракитный — фамилия и топоним в России.

Фамилия 
 Ракитный, Николай Исаакович (1920—2000; наст. фамилия Новиков) — белорусский писатель.

Топоним 
 Ракитный — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Ракитный — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Ракитный — посёлок в Варненском районе Челябинской области.
 Ракитный — микрорайон города Прилуки.

См. также 
 Новоракитный